Radt ist der Familienname von

 Fritz Radt (1893–1978), deutscher Chemiker
 Kerstin Radt (* 1979), deutsche Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Stefan Radt (1927–2017), niederländischer klassischer Philologe deutscher Herkunft
 Wolfgang Radt (* 1940), deutscher Klassischer Archäologe

Radt ist der Ortsname von
 Radt (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ratt (Begriffsklärung)
 Rat